

Чемплен — місто, штат Нью-Йорк
 Чемплен — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Шамплейн (значення)